Клифтонвилл () — ирландский топоним.

 Клифтонвилл — район на севере Белфаста.
 «Клифтонвилл» — североирландский футбольный клуб из города Белфаст.